Cante jondo, Ка́нте хо́ндо (исп., на андалусийском диалекте — cante jondo, букв. «глубокое пение», т.е. пение в серьёзном, драматическом стиле) — класс музыки и поэзии фламенко, древнейший и наиболее чистый его пласт. Синоним канте хондо — Cante grande (букв. «большое пение», т.е. пение в высоком, драматическом стиле). В современной жанровой классификации фламенко «большое/высокое пение» стилистически противопоставляется «малому/низкому пению», канте чико ().

Краткая характеристика 
Для канте хондо характерно сольное пение со свободным (неметризованным) распевом текста и обильными мелизмами (на асемантические лексемы ay, ayay, leli и другие «душераздирающие» восклицания, обобщённо именуемые quejíos «вопли, воздыхания»). К числу жанров канте хондо относятся саэта (saeta), ка́нья (caña), сигири́йя (seguiriya), мартине́те (martinete), солеа́/солея́  (soleá), карселе́ра (carcelera), тона́ (toná), по́ло (polo) и некоторые другие. Различия между жанрами канте хондо не всегда определённы и однозначны; некоторые классифицируются как более современные и производные от базовых и архаичных (например, считается, что саэта, мартинете и сигирийя происходят от жанра «тона»). Некоторые жанры исполняются только сольно (карселера, саэта, мартинете, тона) и не предполагают никакой «тональной» гармонизации; такой тип исполнения именуется palo seco. Другие распеваются под аккомпанемент гитары и/или ударных инструментов. Как и в канте чико, аудитория непосредственно во время исполнения подбадривает солиста восклицанием olé (за исключением саэты — песни духовной скорби, исполняемой во время религиозной процессии на Страстную пятницу).

Рецепция 
Ф. Гарсия Лорка считал, что канте хондо — не ответвление (класс) фламенко, а самостоятельный род испанской (андалузской) музыки и поэзии:

Словами "канте хондо" называют группу андалузских песен, из которых самой типичной и совершенной является  цыганская  сигирийя;  к  этим  песням восходят другие, ещё сохранившиеся в народе: поло, мартинете, карселера и солеа. А куплеты, называемые "малагенья", "гранадина", "ронденья", "петенера" и т.д., — всего лишь отдаленные потомки ранее перечисленных песен, от которых они отличаются и по строению и по ритму; их-то и называют "канте фламенко".

См. также 
 Cante jondo (исп.)
 Перечень жанров фламенко (исп.)

Примечания

Литература 
 Falla M. de. El cante jondo: canto primitivo andaluz (Granada, 1922) // Falla M. Escritos sobre música y músicos. Madrid, 1972, pp. 137–62. 
 García Matos M. Cante flamenco: algunos de sus presuntos orígenes // Anuario Misical 5 (1950), pp. 97–124. 
 García Lorca F. Cante jondo // Obras completas, ed. A. del Hoyo, vol.3. Madrid, 1986, pp. 195–216 
 García Lorca F. Arquitectura del cante jondo // Obras completas, ed. A. del Hoyo, vol.3. Madrid, 1986, pp. 217–222.

Ссылки 
 Гарсия Лорка Ф. Канте хондо (рус.)
 Гарсия Лорка и Фалья о канте хондо (исп.)
 Камарон де ла Исла исполняет солеа, аккомпанирует Томатито.

Музыкальные жанры
Фламенко